Javier Cendón Hernández, (Barcelona, 2 de junio de 2001) , más conocido como Javi Cendón es un futbolista español que juega como portero en la Unión Deportiva Las Palmas Atlético de la Tercera Federación.Entrena habitualmente y es convocado, sin debutar, con el primer equipo en Segunda División.

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Barcelona
Futbolistas de Barcelona
Futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas "C"
Futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético
Guardametas de fútbol